

Sigle 
 Encefalopatia degli ungulati esotici  – encefalopatia spongiforme trasmissibile

Codici 
 EUE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eureka, Nevada (Stati Uniti)